Karl Feichter – ex slittinista italiano
 Maria Feichter – ex slittinista italiana
 Walter Feichter – ex snowboarder italiano